Koenigs oder Königs ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Königs (* 1994), deutscher Fernsehdarsteller
 Arnold Königs (1871–1960), deutscher Bauunternehmer und Architekt
 Carl Ludewig Johannes Königs (1808–1869), deutscher Tischler und Politiker
 Elise Koenigs (1848–1932), deutsche Mäzenin
 Ernst Friedrich Wilhelm Koenigs (1843–1904), deutscher Bankier
 Felix Koenigs (1846–1900), deutscher Bankier
 Folkmar Koenigs (1916–2009), deutscher Jurist
 Frank G. Königs (1955–2019), deutscher Sprachwissenschaftler und Hochschullehrer
 Franz Koenigs (1881–1941), deutsch-niederländischer Bankier und Kunstsammler

 Gabriel Koenigs (1858–1931), französischer Mathematiker
 Gustav Koenigs (1882–1945), deutscher Verwaltungsjurist
 Hans Königs (1903–1988), deutscher Konservator und Architekt
 Lothar Koenigs (* 1965), deutscher Dirigent 
 Marco Königs (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Renate Federhofer-Königs (1930–2015), deutsch-österreichische Musikwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Richard Koenigs (1853–1921), deutscher Verwaltungsjurist
 Rolf Königs (* 1941), deutscher Fußballfunktionär
 Thomas Königs (1956–2019), deutscher klassischer Gitarrist und Hochschullehrer
 Tom Koenigs (* 1944), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Wilhelm Koenigs (1851–1906), deutscher Chemiker
 Wolf Koenigs (* 1942), deutscher Bauforscher 

Königs ist der Name folgender Orte:
 Königs (Steinhausen an der Rottum), Ortsteil der Gemeinde Steinhausen an der Rottum, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Koenigs-Knorr-Methode, eine Reaktion zur synthetischen Herstellung von Glykosiden